Бронский — русская фамилия; женская форма — Бронская.

Известные носители 
 Бронский, Вячеслав Михайлович (1876—1919) — российский военачальник, генерал-майор Русской императорской армии.
 Бронский, Мечислав Генрихович (1882—1938) — российский профессиональный революционер, советский партийно-государственный деятель.

См. также 
 Бронская
 Бронский Ватрас — село в Спасском районе Нижегородской области
 Bronski Beat (Бронский бит) — британская синти-поп-группа.